Дебрецен — місто в Угорщині.
 Дебрецен — угорський футбольний клуб.